Alex Maclean é um nome que pode se referir a diferentes personalidades:

Alex MacLean - Fotógrafo américano.
Alejandro Maclean - Piloto de avião que competia na Red Bull Air Race World Series.

Desambiguação